Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011 - jest 63. sezonem tej serii. Zmagania rozpoczęły się 20 marca na torze w Katarze, natomiast zakończyły się 6 listopada w Walencji.

Mistrzostwa zostały rozegrane na 4 kontynentach oraz w 14 państwach. Cztery z nich odbyły się w Hiszpanii, natomiast dwie w USA. W klasie królewskiej tytułu mistrza świata bronił Hiszpan Jorge Lorenzo, natomiast w pozostałych klasach triumfatorzy - Toni Elias oraz Marc Marquez - awansowali do wyższych kategorii.

Mistrzem Świata kategorii królewskiej został zawodnik Repsol Honda Casey Stoner. Australijczyk zdominował rywalizację, zwyciężając w dziesięciu wyścigach. Sezon stał pod znakiem wielkiej tragedii, w postaci śmiertelnego wypadku Marco Simoncelliego, na skutek obrażeń głowy podczas GP Malezji. Włoch zderzył się z Amerykaninem Colinem Edwardsem oraz Włochem Valentino Rossim. Uderzenie było na tyle duże, iż zerwało kask zawodnika z numerem „58” (został on zakazany w użytku).

W pośredniej kategorii Moto2 zaciętą walkę o mistrzowski tytuł stoczyli Niemiec Stefan Bradl oraz Hiszpan Marc Marquez. Ostatecznie mistrzostwo zdobył Bradl, za sprawą kontuzji Marqueza, podczas treningów przed GP Malezji.

Ostatnim mistrzem kategorii 125 cm³, przed wprowadzeniem motocykli czterosuwowych Moto3, został Hiszpan Nicolas Terol, który pewnie pokonał równego przez cały sezon Francuza Johann Zarco.

Lista startowa

MotoGP

Zmiany w składach przed sezonem 
Oficjalna lista startowa składała się z 17 zawodników i został zatwierdzona 24 stycznia 2011 roku. 
 Włoch Valentino Rossi opuścił fabryczną ekipą Yamahy i związał się z włoską stajnią Ducati. W zespole trzech skrzyżowanych kamertonów zastąpił go Amerykanin Ben Spies, były zawodnik satelickiej ekipy Tech3.
 Czwarty zawodnik World Superbike, Brytyjczyk Cal Crutchlow, został nowym partnerem Amerykanina Colina Edwardsa we francuskiej stajni.
 Australijczyk Casey Stoner podpisał kontrakt z japońską stajnią Repsol Honda. Andrea Dovizioso pozostał w zespole, na skutek kontrowersyjnej umowy, w której wymagane było zajmowanie przez Włocha przynajmniej piątego miejsca w klasyfikacji generalnej po upływie połowy sezonu 2010. Tym samym fabryczna ekipa Hondy posiadała aż trzech zawodników w swoim składzie. 
 Włoch Loris Capirossi oraz Francuz Randy de Puniet zostali nowymi kierowcami zespołu Pramac Racing. Hiszpan Alvaro Bautista był jedynym zawodnikiem fabrycznej stajni Suzuki.
 Czech Karel Abraham został zawodnikiem satelickiej ekipy Ducati - Cardion AB Motoracing.
 Mistrz Świata w kategorii Moto2 - Hiszpan Toni Elias - powrócił po rocznej przerwie do klasy królewskiej, zastępując Francuza de Puniet w zespole LCR Honda.

Zmiany w składach w trakcie sezonu 
 Amerykanin John Hopkins zastąpił kontuzjowanego Alvaro Bautistę w drugiej rundzie sezonu, o GP Hiszpanii.
 Japończyk Katsuyuki Nakasuga zastąpił kontuzjowanego Jorge Lorenzo w kończących rywalizację eliminacjach o GP Malezji i GP Walencji.
 Japończyk Hiroshi Aoyama zastąpił kontuzjowanego Daniela Pedrosę w fabrycznej stajni Hondy, podczas GP Holandii. W ekipie Fausto Gresiniego miejsce Aoyamy zajął wówczas jego rodak Kousuke Akiyoshi.
 Australijczyk Damian Cudlin zastąpił kontuzjowanego Hectora Barberę podczas GP Australii, a także Lorisa Capirossiego podczas GP Japonii. 
 Mistrz AMA Superbike, Josh Hayes, zastąpił kontuzjowanego rodaka Colina Edwardsa w kończącym sezon wyścigu o GP Walencji.
 Francuz Sylvain Guintoli zastąpił kontuzjowanego Lorisa Capirossiego podczas GP Niemiec.

Zawodnicy z tzw. „dzikimi kartami” 
 W GP Japonii wystartowali miejscowi zawodnicy - Shin’ichi Itō w zespole Repsol Honda oraz Kousuke Akiyoshi w LCR Honda.
 W GP USA wziął udział Amerykanin Ben Bostrom, w ekipie LCR Honda. 
 Amerykanin John Hopkins wystąpił w GP Czech oraz GP Malezji.

 Wszyscy motocykliści korzystają z opon Bridgestone.
1 Korzystający z numeru #65 Włoch Loris Capirossi, na znak upamiętnienia śmierci Marco Simoncelliego podczas GP Malezji, wykorzystał jego numer #58 do startu w finałowej rundzie w Walencji.

Moto2

125 cm³

Wyścigi

Klasyfikacja kierowców

MotoGP 

‡ – Marco Simoncelli zmarł wskutek obrażeń poniesionych w wypadku podczas GP Malezji, wyścig został przerwany, a wyniki unieważnione.

Moto2

125cm3

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Przypisy 

!